Kanonenbahnbrücke ist die umgangssprachliche Bezeichnung mehrerer Eisenbahnbrücken

 im Zuge der Kanonenbahn Berlin–Metz, unter anderen
 bei Barby über die Elbe, siehe Elbebrücke bei Barby
 Lengenfelder Viadukt über den Ort Lengenfeld unterm Stein 
 bei Frieda über die Frieda, siehe Friedaviadukt
 bei Eschwege über die Werra, siehe Kanonenbahnbrücke (Eschwege)
 bei Malsfeld über die Fulda
 bei Koblenz über den Rhein, siehe Horchheimer Eisenbahnbrücke
 bei Bullay über die Mosel, siehe Doppelstockbrücke (Bullay)
 in Magdeburg über die Alte Elbe an der alten Bahntrasse Richtung Berlin, siehe Brücke über die Alte Elbe